Канва́ () — сетчатая хлопчатобумажная (иногда льняная) ткань. Применяется как основа или трафарет при вышивании, иногда как прокладочный материал в одежде.

Для вышивки в основном используется канва Аида, реже канва равномерного переплетения и неравномерного.

Канва Аида состоит из чистого хлопка. Это жесткая ткань, нити жестко вплетены одна в другую, такое переплетение создает хорошо обозначенные квадраты, которые легко считать.
Канва равномерного переплетения плотнее, без четко обозначенных квадратов. Вышивают на ней через 3-4 нити.

Литература

Ссылки 
 Обзор и сравнение тканей для вышивки
 Расчет необходимого размера канвы для вышивки

Счётная вышивка
Хлопчатобумажные ткани